BePo ist
 eine Abkürzung für Bereitschaftspolizei

Bépo ist
 eine französische Reform-Tastaturbelegung, siehe Tastaturbelegung#Bépo